

Мяново — село в гміні Анджеєво Островського повіту Мазовецького воєводства
 Мяново — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства